Лома де ен Медио има више значења:

 Лома де ен Медио (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома де ен Медио (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома де ен Медио, Лома де Ариба дел Пантеон (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику